Hanfgarn ist der Familienname folgender Personen:

 Gunter Hanfgarn (* 1959), deutscher Filmproduzent
 Werner Hanfgarn (1925–1999), deutscher Journalist